Le terme Beauport peut se référer à:

Toponymes
Beauport est un des six arrondissements de la ville de Québec.
Rivière Beauport (ville de Québec), un affluent de la rive Nord du fleuve Saint-Laurent, dans la ville de Québec, dans la région administrative de La Capitale-Nationale, au Québec, au Canada.
Rivière Beauport (rivière de l'Achigan), un affluent de la rivière de l'Achigan coulant dans Saint-Calixte et Saint-Lin-des-Laurentides, situées dans la MRC de Montcalm, dans les Laurentides, au Québec, au Canada.